Cash steht für:
 Bargeld
 Teile des Umlaufvermögens (Bargeldbestände, Bankkonten sowie kurzfristig verfügbare Finanzanlagen), siehe Liquidität
 Käsch, alte chinesische Münze

Cash heißen folgende geographischen Objekte:
 Cash (Chiapas), Ort in Mexiko
 Cash (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cash (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cash (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cash (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cash (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cash (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cash Township (North Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cash Township (South Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten

Cash ist der Familienname folgender Personen:
 Aya Cash (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Brett Cash (* 1979), australischer Ringer 
 Diego Cash (* 1961), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Gerald Christopher Cash (1917–2003), bahamaischer Politiker, Generalgouverneur der Bahamas
 James Cash (1839–1909), britischer Botaniker und Zoologe
 Jim Cash (1947–2000), US-amerikanischer Drehbuchautor und Hochschullehrer
 John Carter Cash (* 1970), US-amerikanischer Country-Sänger und Musikproduzent
 John R. Cash (= J. R. Cash), siehe Johnny Cash
 Johnny Cash (1932–2003), US-amerikanischer Country-Sänger
 Julian Cash (* 1996), britischer Tennisspieler
 June Carter Cash (1929–2003), US-amerikanische Country-Sängerin
 Martin Cash (1808–1877), britischer Sträfling und australischer Buschräuber
 Matty Cash (* 1997), englischer Fußballspieler
 Pat Cash (* 1965), australischer Tennisspieler
 Pat Cash (Rapper), deutscher Rapper
 Rosalind Cash (1938–1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Rosanne Cash (* 1955), US-amerikanische Country-Sängerin
 Swin Cash (* 1979), US-amerikanische Basketballspielerin
 Tabatha Cash (* 1973), französische Pornodarstellerin
 Tommy Cash (* 1940), US-amerikanischer Country-Sänger

Cash, weitere Eigennamen:
 Cash (Geldkarte), Geldkartensystem in der Schweiz
 Cash (Marke), für mehrere Produkte verwendete schweizerische Marke des Ringier-Verlags
 Cash-TV, schweizerische Fernsehsendung
 Cash (Zeitung), schweizerische Wirtschaftszeitung
 Cash daily, schweizerische Gratiszeitung

CASH steht als Abkürzung für:
 Clerici Apostolici Sancti Hieronymi, Ordenskürzel der Jesuaten
 Composers and Authors Society of Hong Kong, Verwertungsgesellschaft in Hongkong

Siehe auch:
 Cache (Begriffsklärung)
 Ca$h
 Kash
 Kasch

Abkürzung